Dvory kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dvory (okres Nymburk)
 Dvory (okres Prachatice)
 Dvory nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec)
 Hluboké Dvory (okres Brno-venkov)
 Tři Dvory (okres Kolín)